Anisoptera — название биологических таксонов:
 Anisoptera — Разнокрылые стрекозы, инфраотряд крылатых насекомых.
 , род растений семейства Диптерокарповые.